Хосе Мария Ромеро Пойон (; 10 декабря 1978, Севилья, Испания), более известный как Хосе Мари — испанский футболист, нападающий. Выступал в сборной Испании.

Карьера

Клубная 
Дебютировал за родной клуб « Севилья» в сезоне 1996/97. По итогам этого сезона «Севилья» вылетела из Примеры, а сам игрок перешёл в мадридский «Атлетико». За первые два сезона в мадридском клубе игрок забил 18 голов. В сезоне 1999/2000 «матрасники» вылетели из Примеры. Хоче Мари перешёл в итальянский «Милан». После двух сезонов в Италии игрок отправился в вернувшийся из Сегунды «Атлетико» на правах аренды. Летом 2003 год перешёл в «Вильярреал», где быстро стал ключевым игроком. В 2007 году, перестав попадать в основной состав клуба, перешёл в «Реал Бетис». В декабре 2008 года, забив за «Бетис» всего один мяч, перешёл в выступавший в Сегунде «Химнастик» из Таррагоны. После полутора сезонов там игрок перешёл в «Херес».

В сборной 
В состав молодёжной сборной Испании принимал участие в чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд 2000. В том же году принимал участие в Летних олимпийских играх 2000 в Сиднее, где Хосе Мари отметился тремя мячами в пяти матчах, а его команда завоевала серебро.
Во взрослой сборной Испании дебютировал 25 апреля 2001 в матче против сборной Японии, сыграл 4 матча и забил 1 мяч.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика матче за сборную 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Херес»
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года